У́лица Киба́льчича — улица на севере Москвы в Алексеевском районе Северо-Восточного административного округа, между проспектом Мира и Рижским проездом. Входит в группу улиц района, названных в честь первопроходцев ракетостроения.

История 
На плане Москвы 1952 года восточная часть улицы обозначена как «Мазутный проезд» (возможно, «2-й …»), примыкая с северо-запада к «каноническому» Мазутному проезду.

В 1955 году вновь проложенный проезд от Ярославского шоссе до Мазутного проезда получил название 1-я Ярославская улица в связи с расположением близ Ярославского шоссе (ныне эта часть относится к проспекту Мира).

Переименована в 1965 году в память Николая Ивановича Кибальчича (1853—1881) — инженера, народовольца. Он был казнён за участие в организации убийства императора Александра II вместе с Желябовым, Перовской, Михайловым и Рысаковым 3 апреля 1881 года. Однако имена этих членов партии «Народная воля» не запечатлены на карте Москвы. Улица Кибальчича вошла в группу улиц, названных в честь достижений по освоению космоса: в 1881 году, находясь в заключении, Кибальчич создал эскиз реактивного летательного аппарата.

Расположение 
Улица Кибальчича начинается от проспекта Мира напротив Звёздного бульвара (точнее, его юго-восточной полосы), проходит на восток, пересекает улицу Церковная Горка, Ярославскую улицу, улицу Константинова, улицу Павла Корчагина и оканчивается на Рижском проезде.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 1 — Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (приемная комиссия, ректорат, факультет «Финансы и кредит», факультет «Финансовый менеджмент», факультет очно-заочного обучения, факультет довузовской подготовки); Московское агентство ценных бумаг;
 № 3а — детский сад № 271;
 № 7 — общежитие гостиничного типа Высшей школы экономики;
 № 9 — гостиница ВДНХ;
 № 11, корпус 1 — НПФ «Информтранстехника»; издательство «Грамотей».

По чётной стороне:
 № 2, корп. 1 — жилой дом. Здесь жил лётчик, дважды Герой Советского Союза П. А. Таран;
 № 4/6 — детская библиотека № 165 СВАО; студия «Кристмас филмз»;
 № 6, корпуса 1, 2, 3 — Московский педагогический государственный университет, Институт биологии и химии. 
 
 № 16 — географический факультет Московского педагогического государственного университета, библиотека Московского педагогического государственного университета, филиал № 4.

См. также 
 Улица Академика Королёва
 Улица Кондратюка
 Улица Цандера

Примечания

Ссылки 
 Схема улицы

Улицы Москвы, названные в честь людей